Појам Досон може да се односи на:
 Округ Досон (Џорџија), је округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Округ Досон (Монтана), је округ у америчкој савезној држави Монтана
 Округ Досон (Небраска), је округ у америчкој савезној држави Небраска
 Округ Досон (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Досон (Џорџија), је град у америчкој савезној држави Џорџија
 Досон (Ајова), је град у америчкој савезној држави Ајова
 Досон (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Досон (Мериленд), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Досон (Минесота), је град у америчкој савезној држави Минесота
 Досон (Небраска), је град у америчкој савезној држави Небраска
 Досон (Пенсилванија), је град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Досон (Северна Дакота), је град у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Досон (Тексас), је градић у америчкој савезној држави Тексас
 Досон (Јукон)
 Досон Крик, је град у Канади у покрајини Британска Колумбија

Особе 
 Ернест Досон, енглески песник
 Мајкл Досон, енглески фудбалер
 Роксан Досон, америчка глумица
 Росарио Досон, америчка глумица